Андрей Сергеевич Шипилов (; 23 марта 1971 года, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — узбекистанский и российский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника. Ныне тренер.

Начинал карьеру в 1990 году в клубе «Свердловец» из Ташкентской области. В 1992 году играл за ташкентский «Трактор» и команду «Чирчик», в 1993 году за андижанский «Навруз». В 1994 году выступал за владимирское «Торпедо», в том же году перешел в новотроицкую «Носту», выступал за клуб до 1996 года. С 1997 года по 1999 год играл за «Андижан». В 2001 году короткое время играл за наманганский «Навбахор», а последующие два сезона снова провёл в «Андижане». В 2003 году играл за российский клуб «Видное», позже перешел в «Дустлик» из Ташкентской области и там завершил карьеру футболиста.

После завершения карьеры футболиста начал тренерскую деятельность. До середины 2017 года входил в тренерский штаб ташкентского «Пахтакора». С 2018 года главный тренер бекабадского «Металлурга».

См. также 
 Шипилов, Андрей Андреевич

Ссылки 
 
 Профиль на soccerway.com 

Футболисты СССР
Футболисты Узбекистана
Футболисты России
Игроки ФК «Свердловец»
Игроки ФК «Трактор» Ташкент
Игроки ФК «Чирчик»
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Гулистан»
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Видное»
Игроки ФК «Дустлик»
Футбольные тренеры Узбекистана
Тренеры ФК «Металлург» Бекабад